Кугитангта́у () — горный хребет в юго-западной части Памиро-Алая, на территории Узбекистана и Туркменистана. Южное продолжение хребта Байсунтау.

Хребет простирается от долины Амударьи до ущелья реки Шерабад на 100 км. Максимальная высота — 3139 м, гора Айрибаба. Хребет сложен осадочными породами, в частности известняками и гипсоносными толщами. Распространены проявления карста. Преобладающие ландшафты: эфемеровая полупустыня (в предгорьях) и горные субтропические степи с ксерофитными кустарниками (выше).

См. также 
 Кап-Кутан — пещера на западном Кугитангтау.

Источники 
 .

Горные хребты Туркменистана
Горные хребты Узбекистана